Ромичи има више значења:

 Ромичи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ромичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику